Mesopithecus pentelici — вымерший вид приматов из рода мезопитек подсемейства тонкотелых обезьян в составе семейства мартышковых.

Места и древность находок 
Данный вид мезопитека жил в верхнем миоцене или нижнем плиоцене. Впервые найден в Греции (Пикерми). Другие находки сделаны в Чехословакии, Иране (Мераге), Китае (шахта лигнита Шуитангба). На территории бывшего СССР — южная Украина, река Кучурган, Гроссулово, Гребеники.

Строение черепа 
Длина черепа 8,9—10,6 см. Нижняя челюсть относительно массивная. Зубной ряд сплошной, без диастем.

Примечания

Литература 
 Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР. — Т. 13. Млекопитающие. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 101.
 E. Heintz, M. Brunet, and B. Battail. 1981. A cercopithecid primate from the late miocene of Molayan, Afghanistan, with remarks on Mesopithecus. International Journal of Primatology 2(3): 273—284.
 E. Delson, H. Thomas, and N. Spassov. 2005. Fossil Old World monkeys (Primates, Cercopithecidae) from the Pliocene of Dorkovo, Bulgaria. Geodiversitas 27(1): 159—166.

†
Монотипические роды млекопитающих
Вымершие приматы
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Фоссилии, описанные в 1839 году